Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Elena Lichovceva 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Elena Lichovceva (finale)
 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)

 Corina Morariu (quarti di finale)
 Cara Black (secondo turno)
 Lisa Raymond (primo turno)
 Anne-Gaëlle Sidot (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1999